Шацьких — прізвище.

За однією з версій, воно походить від єврейської абревіатури «Шац» («шліах цибур») — «посланець громади», тобто той, хто веде службу в синагозі або виконує різні обов'язки в місцевій релігійній громаді.

За другою версією прізвище Шацьких сходить і до німецького слова Schatz, що означає «скарб». У такому випадку, прізвисько Шацький могла отримати довгоочікувана дитина.

Відомі носії:
 Шацьких Василь Андрійович (* 1903 — † 1956) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Шацьких Володимир Володимирович (* 1981) — український борець греко-римського стилю, чемпіон світу
 Шацьких Максим Олександрович (* 1978) — узбецький футболіст

Примітки